« Créature » est un terme attesté au milieu du  en Occident et qui s'appliquait à l'humain dans le sens d'espèce vivante créée par Dieu. Ce terme dérive pour désigner les pécheurs dès le milieu du  puis tout un bestiaire de créatures imaginaires plus ou moins néfastes ou mystérieuses. La pseudo-science appelée cryptozoologie vise à les étudier ; dans ce cadre les créatures sont appelées cryptides.

Cinéma et télévision 

 Créature (Creature) est un film américain réalisé par William Malone sorti en 1985.
 Créature (Creature) est une mini-série américaine en deux parties diffusées en 1998.
 Creature (Le Monstre du Marais) est un film américain réalisé par Fred Andrews sorti en 2011.

Jeux vidéo 

 Creatures, une série de jeux vidéo mettant en œuvre une intelligence artificielle ;
 Creatures, un jeu vidéo de plates-formes de 1990, sans rapport avec la série précédente.
 Creatures, une société affiliée à Nintendo.

Musique 

 Creature, un groupe de musique de heavy metal allemand des années 1980.
 Creature, un groupe rock de Montréal.
 The Creatures, un groupe de rock alternatif londonien.

Voir aussi

Articles connexes 

Créationnisme
Monstre
Liste des créatures légendaires

Notes